Illas ist
 eine Gemeinde in Asturien, Spanien, siehe Illas (Asturien)
 Teil des Ortsnamens der französischen Gemeinde Maureillas-las-Illas
 ein Weiler bei Stalden VS und Verkehrsknotenpunkt zwischen dem Saasertal und dem Mattertal im Kanton Wallis, Schweiz, siehe Illas VS